Garry Kitchen’s Super Battletank: War in the Gulf — компьютерная игра 1992 года в жанре танковый симулятор, её действия разворачиваются во время операции «Буря в пустыне». Игра издавалась для нескольких приставок. В 1994 году для приставки SNES вышло продолжение Super Battletank 2.

Сюжет 
В феврале 1991 года Международная коалиция ООН ввела войска в Кувейт для защиты от вторгнувшегося Ирака. В операции «Буря в пустыне» участвовало множество различных типов военной техники, включая танки. Игрок управляет американским основным боевым танком M1 «Абрамс», который задействован в различных миссиях по уничтожению указанных иракских целей. Он сражается с боевыми танками T-72, вертолётами и ракетными установками.

Геймплей 
Перед каждой миссией игрок на брифинге получает задание от командующего Фокса, стоящего на фоне карты Кувейта и американского флага. Игроку доступен вид от первого лица из кабины танка. В нижней части экрана находится приборная панель управления танком с миникартой, а в верхней части — вид снаружи. Элементы управления позволяют игроку ускоряться вперёд, замедляться, поворачивать танк влево и вправо, перемещать орудие танка влево и вправо, стрелять из оружия и проверять карту. Цель игрока — добраться до вражеских целей, прицелиться и стрелять по ним, пока они не будут уничтожены. Каждая миссия охватывает большую площадь пустыни, и игроку необходимо сверяться с картой в реальном времени, чтобы добраться до целей, минуя минные поля. У танка M1 Abrams в игре помимо крупнокалиберной пушки и пулемёта есть 2 особых вида оружия: лазер, который мощнее обычной пушки, и дымовая завеса, которая позволяет игроку отступить с поля боя.

Перевыпуски 
В 2001 году Majesco Entertainment выпустила версию игры для Game Gear как рамках своей лицензионной линейки классических игр для Game Gear, Mega Drive/Genesis и SNES, что сделало Super Battletank последней игрой для Game Gear в Северной Америке. В 2003 году игра была переиздана для Game Boy Advance под названием Operation: Armored Liberty.

В культуре 
В фильме «Игрушки» 1992 года в одной из сцен генерал Леланд Зево останавливается, чтобы поиграть на аркадном автомате, игра на котором использует открывающую заставку из Super Battletank, однако геймплейно в фильме использована другая игра. В реальности же игра никогда не выпускалась на аркадных автоматах.

Оценки 
Журнал Super Play оценил игру на 50 % и отметил атмосферные брифинги в игре, но почитал, что этого мало для покупки.
Super Gamer оценил версию для SNES на 54 % и резюмировал свою оценку: «Отличная графика, но симуляторный вид вводит в заблуждение, а игровой процесс крайне повторяющийся». Версия игры для SNES получила комплиментарный обзор от журнала Electronic Gaming Monthly, отметив, что «в игре много глубины, которая действительно доставляет удовольствие» и назвав Super Battletank одной из немногих игр для SNES, в названии которой слово Super соответствует игре. Редакция журнала посчитала Super Battletank самой инновационной игрой за долгое время, но отметила повторяющиеся сражения, не идущие игре на пользу.
В обзоре GamePro геймплей называют хорошо сбалансированным между стрельбой и стратегией. Из минусов журнал выделяет звук и однообразный ландшафт окружения.

Примечания

Ссылки 

Танковые симуляторы
Компьютерные игры 1992 года
Компьютерные игры, разработанные Imagineering